Przylep peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Przylep, un village dans la voïvodie de Lubusz
 Przylep, un village dans la voïvodie de Poméranie occidentale